Schweinegrippe steht für:

 eine beim Menschen 2009/10 pandemisch aufgetretene, durch einen neuen Subtyp des Influenza-A-Virus H1N1 verursachte Infektionskrankheit, siehe Pandemie H1N1 2009/10
 eine beim Menschen 1976 in den USA epidemisch aufgetretene, durch einen Subtyp des Influenza-A-Virus H1N1 verursachte Infektionskrankheit, siehe Influenza-A-Virus H1N1#Die „Schweinegrippe“ von 1976
 eine Infektionskrankheit beim Schwein; siehe Schweineinfluenza

Siehe auch: